Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1956 si disputò dal 12 marzo al 24 marzo 1956. Si trattò della 18ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo i Dons della Università di San Francisco, al secondo successo consecutivo, ed allenati ancora da Phil Woolpert. Hal Lear venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 25, suddivise in quattro Regioni: East (8), Far West (5), Midwest (6), West (6)

East Region

Midwest Region

West Region

Far West Region

Risultati

East Region

Mid West Region

West Region

Far West Region

Final Four

Finale nazionale

Formazione vincitrice 

Allenatore:  Phil Woolpert

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1956
Campionato di pallacanestro NCAA Division I